Торосово — название населенных пунктов:

Россия 
 Торосово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.

Украина 
 Торосово — село в Захарьевском районе Одесской области.